est un mot anglais signifiant « laisser, partir ». Il peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de Stefanie Sun, sorti le .

Chanson 

 , chanson de JoJo présente sur l'album JoJo, sorti le  ;

 , chanson de R.E.M. présente sur l'album New Adventures in Hi-Fi, sorti le  ;
 , chanson de Sertab Erener présente sur l'album , sorti en .

Politique 
Au Royaume-Uni, Leave est le nom donné au vote en faveur du Brexit.

Voir aussi